Jméno a příjmení Jan Janda nosí více osob:

 Jan Janda (lékař) (1842–1890) – český lékař
 Jan Janda (spisovatel a počítačový novinář) (* 19??) – český spisovatel a bývalý počítačový novinář
 Jan Janda (filolog) (1927–2008) – český klasický filolog, v letech 1980–1990 vedoucí Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV
 Jan Janda (zpěvák) (*1937) – český operní pěvec
 Johannes Janda (1827–1875) – německý sochař